Ulica Prosta w Warszawie
 Ulica Prosta w Zamościu
 Ulica Prosta we Wrocławiu

Prosta